Lochklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen Bachtäler im nordöstlichen Baden-Württemberg:

 Lochklinge, Klinge des rechten Quellbachs des Auwiesenbachs (zum Buchenbach, zur Murr) bei Öschelbronn, Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis
 Lochklinge, Klinge des Cröffelbachs bei Cröffelbach, Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Lochklinge, Klinge des Lochklingenbachs, rechter Zufluss der „Spiegelberger“ Lauter nach Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Lochklinge, Klinge des Lochklingenbächles, linker Hauptstrang-Oberlauf des Heimbachs (zum Bernbach, zur Brettach) bis westlich von Oberheimbach, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Lochklinge (Fichtenberger Rot), rechte Bachklinge zur Fichtenberger Rot bei Ebersberg, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall
 Lochklinge, Klinge des Oberlaufabschnitts Lochbach des Steinbachs (zur Ohrn) oberhalb von Mittelsteinbach, Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis

Siehe auch:
 Lochbach
 Lochgraben
 Lochtobel